Adrian Quist ha battuto in finale Jack Crawford 6-2 6-3 4-6 3-6 9-7.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1936